UEFA Liga prvaka 1998./99. bilo je 44. izdanje UEFA Lige prvaka, europskog nogometnog natjecanja, iako je ova sezona tek sedma u novom formatu. Natjecanje je osvojio engleski Manchester United, pobijedivši 2:1 u nevjerojatnom finalu protiv Bayern Münchena. Manchester je do sudačke nadokbade gubio 1:0, te zabio dva gola u posljednjim minutama utakmice, i tako osvojio prvi naslov prvaka Europe nakon 1968. S deset postignutih pogodaka, najbolji strijelac turnira je Milanov Andrij Ševčenko.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo

|}

Drugo pretkolo

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Položaji drugoplasiranih

Drugi dio natjecanja

Četvrtfinale
Prve utakmice četvrtfinala odigrane su 3. ožujka 1999., a uzvrati 17. ožujka.

|}

Polufinale
Prve su utakmice igrane su 7. travnja, dok su uzvrati odigrani 21. travnja 1999.

|}

Finale

Vanjske poveznice
Sezona 1998./99. na službenoj stranici UEFA-e
Europski klupski rezultati u RSSSF.com

1998./99.